Red House Painters – gruppo musicale statunitense
Red House Painters – album del 1993 (I)
Red House Painters – album del 1993 (II)